Кулачево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кулачево — село в Ильинском районе Ивановской области.
 Кулачево — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Кулачево — деревня в Молоковском районе Тверской области.